Ure kan syfta på:

Geografi

Kongo-Kinshasa 

 Uere, vattendrag, Haut-Uele och Bas-Uele,

England
 River Ure – en flod i England